Cet article présente les personnages de l'entourage de Edie Britt du feuilleton télévisé  Desperate Housewives.

Famille proche

Dave Williams 

Lors d'un accident de voiture provoqué par Mike Delfino, la femme et la fille de Dave sont tués. Dave Williams est le troisième mari d'Edie Britt, il se marie avec elle pour se venger de Mike. Il va par la suite emmener M.J et Susan afin de les tuer et de se venger de Mike définitivement. Mais après avoir freiné brusquement, il se frappe violemment la tête contre le volant de la voiture, libérant ainsi Susan et M.J.

Charles McLain 

Interprété par : Greg Evigan
Comédien de doublage (VF) : Jacques Bouanich
Nombre d'épisodes : 1
Saison : 3
Biographie :
Le . Charles McLain est le premier mari d'Edie Britt. Travaillant pour Médecins sans frontières, Edie et lui sont divorcés depuis que Travers a deux ans. Leur fils réside principalement chez son père et rend visite à sa mère deux semaines par an. D'après Edie, il serait un mauvais amant, ce qui lui a permis d'apprendre à bluffer au poker en simulant de nombreux orgasmes.

Travers McLain 
Interprété par : Jake Cherry (saison 3), Stephen Lunsford (saison 5)
Comédien de doublage (VF) : Donald Reignoux (à 15 ans)
Nombre d'épisodes : 6
Saisons : 3 et 5
Biographie :
Travers McLain est le fils d'Edie et Charles McLain. Mentionné une première fois dans le pilote par Martha Huber, on le voit pour la première fois dans l'épisode Le grand jeu, séjournant chez sa mère pour un mois. Pendant ce laps de temps, il devient ami avec Carlos Solis, avec qui Edie entame une relation. Il retourne chez son père dans Poursuivre notre route.

Dans L'amour maternel, quand elle se fait bannir de Wisteria Lane, Edie part auprès de lui pour passer plus de temps avec son fils.

Cinq ans plus tard, Edie meurt d'un accident de voiture puis d'un choc électrique fatal. Dave Williams, le veuf d'Edie, demande à ses amies d'amener ses cendres à Travers, alors âgé de 17 ans et étudiant dans une prestigieuse université, la Beecher Academy. Lorsqu'il apprend la nouvelle, il reste impassible, furieux que sa mère ne se soit pas occupée de lui dans sa jeunesse. Révoltée, Karen McCluskey lui apprend que sa mère était partie car elle savait qu'elle n'était pas faite pour la maternité et préférait éloigner Travers pour ne pas lui nuire et lui assurer la meilleure enfance possible. Bouleversé, il donne les cendres de sa mère à ses amies, jugeant qu'Edie devrait reposer auprès des personnes avec qui elle avait passé le plus de temps.

Umberto Roswell 
Interprété par : Matt Cedeño
Nombre d'épisodes : 1
Saison : 5
Biographie :
Umberto Roswell est le deuxième mari d'Edie. Mentionné une première fois dans la  lors d'un dîner chez Mike, il apparait à l'écran dans le . Ainsi, on apprend qu'il quitte Edie car d'après lui, être marié avec elle pendant deux ans lui a fait comprendre qu'il était gay.

Famille étendue

Helen Britt 
Helen Britt est la sœur d'Edie, et la mère d'Austin McCann. Elle devient grand-mère lorsque Danielle accouche du fils d'Austin, Benjamin. Elle ne le saura jamais, mais sa sœur, Edie Britt l'apprendra, en lisant une note qu'a laissé Orson sur la table de sa chambre d'hôtel, alors que ce dernier prenait une douche.

On ne sait rien d'elle, à part qu'elle a un gout pour les mauvais garçons, ce qui irrite son fils. Elle n'a fait aucune apparition dans la série.
Anecdote :
 Des rumeurs ont circulé selon lesquelles la sœur d'Edie serait interprétée par l'actrice britannique Claire King et partagerait quelques scènes avec John Rowland (Jesse Metcalfe) mais elles se sont révélées fausses.

Ilene Britt 
Interprétée par : K Callan
Nombre d'épisodes : 1
Saison : 3
Biographie :
Ilene Britt est la mère d'Edie. Son mari l'a quitté pour une autre femme et sa fille de 10 ans, elle est morte dans sa caravane pendant qu'elle regardait la télévision. Edie la voit dans un de ses rêves dans le dernier épisode de la , elle lui dit qu'elle finira seule tout comme elle.
Anecdote :
 En mars 2007, l'animatrice française Danièle Gilbert avait créé la surprise en annonçant qu'elle avait été engagée pour interpréter le rôle d'Ilene pour quelques épisodes, déclarant . Cependant, elle déclara quelques jours plus tard que l'information était un poisson d'avril organisé avec le magazine Télé Star.

Austin McCann 

Interprété par : Josh Henderson
Comédien de doublage (VF) : Axel Kiener
Nombre d'épisodes : 11
Saison : 3
Biographie :
Austin McCann est le jeune neveu d'Edie. Âgé de 17 ans, Austin est un adolescent quelque peu perturbé depuis qu'il a frappé  le nouveau compagnon de sa mère. Edie le surprit quand il essaya d'entrer par effraction chez elle durant une nuit. Austin est immédiatement attiré par  Julie Mayer lorsque celle-ci vient le voir pour lui demander de mettre la musique moins fort, ce qui n'est pas, en premier lieu, le cas de celle-ci qui n'éprouve que du mépris pour lui. Leur relation va naître au fil des épisodes car Julie donnera des cours de soutien scolaire à Austin, séances pendant lesquelles ils se feront des confidences. Austin coucha toutefois avec la meilleure amie de Julie. Julie, qui les surprit, décida de se venger : alors que celui-ci essayait de l'amadouer pour qu'elle l'aide à faire sa rédaction de littérature, Julie, fit semblant de croire à son histoire et lui proposa de se reposer pendant qu'elle se chargerait de la rédaction. Elle écrivit en effet cette dernière en entier mais une version erronée. Austin ne l'ayant pas relu, il obtint une mauvaise note. Les deux jeunes gens se retrouvent plus tard lors de la prise d'otages de Carolyn Bigsby où Austin empêche cette dernière d'attraper l'arme qu'elle a lâché. De cette expérience nait une véritable relation amoureuse entre Austin et Julie, que Susan voit d'un mauvais œil, craignant que sa fille souffre à cause de lui. Julie a par la suite un rapport sexuel avec Austin. Mais peu de temps après, ce dernier fait la même chose avec Danielle Van de Kamp, l'amie de Julie qui tombera alors enceinte de lui. Edie et Susan aperçoivent Austin et Danielle en plein rapport sexuel. Susan décide alors d'en parler à sa fille, ce qui lui brise le cœur.

Plus tard, Edie réussit à placer son neveu dans la pizzeria de Tom Scavo. Austin qui se drogue au lieu de travailler est surpris la main dans le sac par Lynette Scavo, qui le licencie sur le champ. Ce licenciement donne lieu à une superbe scène entre Lynette et son mari, Tom Scavo, qui a repris Austin. Tom Scavo explique à Lynette qu'il a repris Austin parce qu'Edie recommandera la pizzeria et parce qu'Austin est séducteur et qu'il réussira facilement à ramener les filles, puis fait des remontrances à sa femme devant tous les employés afin de montrer qu'il est le chef. Après qu'Orson découvre la liaison entre Danielle et Austin, il demanda à ce dernier de quitter Fairview, ce qu'il fait contre son gré, car Julie lui avait accordé une seconde chance, qu'il avait accepté. Alors que personne n'était censé être au courant de son départ, Austin ira quand-même voir Julie une dernière fois pour lui dire qu'il avait de problèmes familiaux. Quelque temps plus tard son fils, Benjamin nait, mais il ne le connaitra jamais, et le petit se fera adopter par le nouveau mari de Danielle, Léo.

Lila et Paige Dash 
Interprétées par : Marie Caldare et Madeline Michelle Dunn
Nombre d'épisodes : 4
Saison : 5
Biographie :
Lila et Paige Dash sont respectivement les ex-femme et fille de Dave Dash, le dernier mari d'Edie. Lila et Paige meurent d'un accident de voiture. En effet, leur voiture entra en collision avec celle de Susan et Mike Delfino. De même, ce dernier n'ira pas en prison. Mais David Dash ne l'entend pas de cette oreille et décide de changer de nom, devenant ainsi David Williams, et de faire payer à Mike Delfino la mort de sa famille. Il tente une sortie dans les bois avec Katherine Mayfair, la fiancée de Mike et ce dernier, puis tente de tuer Katherine, pour que Mike sache ce que c'est que de perdre la femme que l'on aime. Mais celui-ci échoue, car au moment où il allait tirer sur Katherine, il reçoit un message d'Edie Britt, lui disant qu'elle sait tout de son secret et la trajectoire est déviée.

À la fin de la saison 5, Susan se confesse à David, en lui racontant que c'est elle qui conduisait la voiture le jour de l'accident. Mais ne sachant pas qu'elle s'adressait à David Dash, celle-ci va risquer la mort, elle et son fils Maynard Delfino, lorsque celle-ci accepte l'invitation de David Williams au lac pour pêcher. Heureusement pour eux, Mike verra une cassette que David lui a laissé, et comprenant tout ce qui se passait, il réussit à sauver Susan et Maynard Delfino. David Dash finira à l'hôpital psychiatrique, comme c'était le cas pour lui avant de changer de nom.

Entourage

Samuel Heller 
Interprété par : Stephen Spinella
Comédien de doublage (VF) : Nicolas Marié
Nombre d'épisodes : 4
Saison : 5
Biographie :
Le  Samuel Heller est le psychiatre de Dave. Il lui accorde la liberté conditionnelle, et lui interdit d'aller à Wisteria Lane. Mais en apprenant par Roberta, la sœur de Karen McCluskey, que celui-ci est quand même retourné à Wisteria Lane, celui-ci tente de le récupérer. Il se fera tuer par Dave Williams au White Horse.

Oliver Weston 
Interprété par : John Mariano
Nombre d'épisodes : 2
Saison : 2
Biographie :
Oliver Weston est décrit comme étant le meilleur enquêteur privé de Fairview selon Mary Alice. Oliver Weston est embauché par Edie afin de savoir qui était la maîtresse de Karl, il apprend vite que la femme en question est Susan. Cette dernière tente de soudoyer Oliver mais son offre étant trop élevée, elle n'y arrive pas. Mike le paie pour qu'il ne révèle pas à Edie l'aventure entre Karl et Susan.
Anecdote :
 John Mariano a également prêté sa voix au jeu vidéo inspiré de la série, il double le rôle du pharmacien et du prêteur sur gages.

Références